Сень

 Сень () — крона или ветви деревьев, образующие полог, шатёр и возможное укрытие для человека.
 Сень — элемент архитектуры шатрообразной формы или в виде балдахина или навеса.
 Надпрестольная сень (алтарная сень) — часть храмовой архитектуры.

Топонимы
 Сень () — город в Хорватии.
 Сень () — кантон во Франции в департаменте Канталь.
 Сень () — коммуна во Франции в департаменте Канталь.
 Сень () — коммуна во Франции в департаменте Ло.
 Сень () — коммуна во Франции в департаменте Эн.

Фамилия
 Сень, Анна Сергеевна (род. 1990) — российская гандболистка, олимпийская чемпионка (2016), игрок ГК «Ростов-Дон».

См. также 
 Полог | Полог леса
 Навес | Балдахин
 Шатёр | Скиния
 Сень-Кюёльский наслег | Епархия Госпич-Сень